Coming Soon (1999), een Amerikaanse romantische filmkomedie uit 1999 onder regie van Colette Burson.
 Coming Soon (2008), een Thaise horrorfilm uit 2008 onder regie van Sopon Sukdapisit, origineel getiteld Program na winyan akat.